Summersville steht für: 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Summersville (Illinois)
 Summersville (Kentucky)
 Summersville (Missouri)
 Summersville (Ohio)
 Summersville (Tennessee)
 Summersville (West Virginia)